Большая Половина — деревня в Юрлинском районе Пермского края на реке Сылва (приток реки Зула), в 14 км от села Юрла. Входит в состав Юрлинского сельского поселения. С востока к деревне примыкает деревня Малая Половина.

История 
Первое селение на территории современного юрлинского района была деревня Половина. Она известна с 1654 года.  По исповедным росписям Юрлинской церкви в 1773 году видно, что Большая Половина существовала. В селении находилась православная часовня, куда в день Рождества пермяками приводились бараны. Баранов пускали в часовню, где они бегали. Потом их кололи, часть съедали сами, а часть отдавали нищим. В деревне находились земское училище, кузница, имелись конная молотилка, 3 сортировки, несколько веялок, пасека. При обследовании в 1886 году в деревне числилось 46 домохозяйств. Торжки проводились 1 января в Духов день. Подсобными промыслы: извоз, бурлачество при сплаве леса по Каме, изготовление извести. В окрестностях деревни Малая Половина по логам выходят на поверхность известняки. Известно, что при строительстве церкви в селе Юрла известняк привозили из Половины.

Население

Экономика 
Основные экономические отрасли: сельское хозяйство, лесное хозяйство, розничная торговля.

В поселки находится фельдшерско-акушерский пункт.

Транспорт и связь 
Транспортная сеть поселения сформирована автомобильными дорогами, главным образом, имеющими гравийное покрытие. Через Большую Половину проходит дорога Юрла-Вятчина.

В посёлке Большая Половина присутствуют услуги стационарной телефонной связи.

Примечания 

Населённые пункты Юрлинского района